То́маш Во́коун (; 2 июля 1976, Карловы Вары, ЧССР) — бывший чешский хоккеист, вратарь. Двукратный чемпион мира (2005 и 2010), бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года. Сейчас — ассистент тренера команды до 16 лет хоккейной академии Южной Флориды.

Карьера

Клубная 
Томаш Вокоун был выбран на драфте НХЛ 1994 года в 9-м раунде под номером 226 клубом «Монреаль Канадиенс», но следующий год он провел в ХК Кладно в Чехии. В 1995 году он переехал в Америку для участия в сезоне 1995—1996 года в ECHL (клуб «Wheeling Nailers»), в этом же сезоне призывался для игры в плей-офф АХЛ за клуб «Fredericton Canadiens». Следующий сезон (1996—1997) Вокоун провёл в «Fredericton Canadiens» и сыграл одну игру за «Монреаль». Однако, эта игра была неудачной: за 20 минут он пропустил 4 гола.

После следующего сезона за «Fredericton» Вокоун был выбран на драфте НХЛ клубом «Нэшвилл Предаторс» (26 июня 1998 г.), за который он провёл 37 игр в первом сезоне, а также провел 9 игр за «Милуоки Эдмиралс» в IHL.

В 2002 году основной вратарь «Нэшвилла» Данэм был продан в клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» и Вокоун становится первым номером, а в сезоне 2003—2004 он впервые был выбран на Матч всех звёзд НХЛ, а также впервые участвует в плей-офф Кубка Стэнли за «Предаторс».

Во время локаута 2004—2005 Вокоун сыграл 19 игр за HIFK Хельсинки в финской SM-liiga.

В 2007 году Вокоун был продан в «Флорида Пантерс» (в обмен на выбор в 1-м круге драфта НХЛ 2008 года и во втором круге драфта 2007 года), а в 2008 году был избран на Матч всех звёзд для игры за Восточную конференцию.

В ноябре 2009 года Вокоун получил серьёзную травму от своего товарища по команде Кейта Балларда (который от расстройства после пропущенного гола от нападающего «Атланты Трэшерз» Ильи Ковальчука хотел сломать свою клюшку о ворота, а вместо этого попал по голове Вокоуна).

В июле 2011 вышел на рынок свободных агентов и подписал однолетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз» на сумму 1,5 миллиона долларов.

4 июня 2012 был обменен на седьмой драфт-пик в «Питтсбург Пингвинз». Сразу же подписал двухлетний контракт на сумму 4 млн долларов. В 2013 году Вокоун перенёс операцию по удалению тромба в тазу. Только в начале 2014 года он вновь приступил к тренировкам. В декабре 2014 года объявил о завершении карьеры.

Сборная Чехии 
С 2003 по 2010 Томаш Вокоун был одним из основных голкиперов сборной Чехии. Участник двух Олимпийских игр (2006 и 2010) и четырёх чемпионатов мира по хоккею (2003, 2004, 2005, 2010). Дважды, в 2005 и 2010 годах, выигрывал золотые медали чемпионата мира, причем в 2005 году был признан лучшим вратарем чемпионата мира. На Олимпийских играх 2006 года в Турине помог сборной Чехии стать бронзовым призером, не пропустив ни одной шайбы в матче за 3-е место против сборной России. Всего за чешскую сборную провёл 57 игр.

Достижения

Командные 
 Чемпион мира 2005 и 2010
 Бронзовый призер Олимпийских игр 2006 и чемпионата Европы среди юниоров 1994

Личные 
 Обладатель приза лучшему хоккеисту Чехии «Золотой клюшки» 2010 года
 Лучший вратарь чемпионата Европы среди юниоров 1994 и чемпионата мира 2005
 Участник Матча всех звёзд НХЛ 2004 и 2008 и Матча всех звёзд АХЛ 1997

Личная жизнь 
Женат. С женой и двумя дочерьми (2000 и 2006 г.р.) живёт во Флориде.

Статистика

Клубная карьера

Регулярный сезон

Плей-офф

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 

 
 Томаш Вокоун - статистика на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Рытиржи Кладно»
Игроки «Уилинг Нэйлерз»
Игроки ХК ХИФК
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Монреаль Канадиенс»